Kingdom puede referirse a:

Política 
 El término inglés para «reino».

País 
United Kingdom, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de manera abreviada Reino Unido.

Cine y televisión 
The Kingdom, película estadounidense dirigida por Peter Berg en el 2007.
Kingdom (serie), serie de televisión surcoreana del año 2019, protagonizada por Joo Ji-hoon.
The Kingdom, miniserie danesa de cuatro capìtulos creada por Lars von Trier en 1994.
Kingdom, serie de televisión británica interpretada por Stephen Fry.
Kingdom, serie de televisión surcoreana del año 2019.

Música 
Kingdom, el 6.º álbum de estudio de la cantante Koda Kumi.
Kingdom Come, banda de hard rock fundada por el vocalista Lenny Wolf.
Kingdom come, canción de la vocalista Demi Lovato.

Videojuegos 
Kingdom Hearts, nombre de la serie de videojuegos, desarrollado y publicado por Square Enix.

Animé 
Kingdom, manga japonés escrito por Yasuhisa Hara.